В парному розряді жіночого тенісного турніру Taranto Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Олена Брюховець і Євгенія Манюкова виграли титул, у фіналі перемігши пару Сільвія Фаріна і Ріта Гранде 7–6 (7–4), 6–1.

Сіяні пари 

 Лаура Гарроне /  Лаура Голарса (чвертьфінал)
 Енн Гроссман /  Крістін Кунс (півфінал)

 Кейт Макдоналд /  Ліза О'Нілл (1-ше коло)
 Алексія Дешом /  Нелле ван Лоттум (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Ilva Trophy